Solh (auch as- oder el-Solh; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Mounira Al Solh (* 1978), libanesische Video- und Installationskünstlerin und Zeichnerin
 Rachid Solh (1926–2014), libanesischer Politiker
 Riad as-Solh (1894–1951), libanesischer Staatspräsident
 Sami Solh (1887–1968), Politiker des Großlibanon
 Takieddine Solh (1908–1988), Ministerpräsident des Libanon